Halloren bezeichnet Folgendes:

 Halloren, Salinenarbeiter in Halle (Saale)
 Halloren Schokoladenfabrik, Schokoladenfabrik in Halle (Saale)
 BSG Halloren Halle, Betriebssportgemeinschaft in Halle (Saale)